I Gambarin furono una famiglia veneziana. Provenienti dal paese veneto di Gambarare, erano lavoratori di terra diventati poi ricchi. La presunta data di fondazione può essere ricondotta al 976. Nel 1297 si unirono al maggior consiglio e nel 1299 diventarono visdomini del Fontego dei Tedeschi.

Fonti 
 Biblioteca Gallica: Notizia delle famiglie nobili venete, coi relativi stemmi (f. 1-59); Catalogo delle stesse famiglie (f. 63-134)
 Protogiornale per l'anno 1759
 Manoscritto del fondo Vittorio Emanuele: Nobiltà veneta con le arme et insegne di cadauna famiglia, vol. 3

Note 

Famiglie venete